Central News Agency peut faire référence à :
 Korean Central News Agency, agence de presse gouvernementale de la Corée du Nord ;
 Central News Agency, agence de presse fondée à Londres ;
 Central News Agency, agence de presse de Taïwan.